Regenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Unterregenbach, Ortsteil von Langenburg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Oberregenbach, Ortsteil von Langenburg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Regenbach (Schwarzach), linker Zufluss der  Schwarzach bei Forchheim, Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Regenbach (Vorbach), rechter Zufluss des Vorbach (Tauber, Weikersheim) nach Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Regenbach (Wilde Sau), Zufluss der Wilden Sau bei Constappel, Ortschaft Gauernitz, Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen